Crombeen ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Crombeen (* 1985), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Mike Crombeen (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler